Andy Ward (1952–), batterista britannico
 Andy Ward (1970–), rugbista a 15 irlandese di origine neozelandese